Вильгельм (Гульельмо, Гильом) Монферратский:
 Вильгельм V Монферратский (ок. 1115—1191) — маркиз Монферратский (с 1136);
 Вильгельм Длинный Меч Монферратский (ок. 1135/1145 — 1177) — граф, сын Вильгельма V;
 Вильгельм VI Монферратский (ок. 1173—1226) — маркграф Монферратский (с 1203).